Микк Хаависту (; 27 марта 1985, Таллин) — эстонский футболист, центральный защитник.

Биография 
На взрослом уровне начал выступать в 16-летнем возрасте в составе таллинского «Реала» в четвёртом дивизионе, затем играл в низших дивизионах в клубах из системы таллинской «Флоры» — «Тервис» и ХЮЙК (Эммасте). Летом 2003 года перешёл в «Валгу» и в её составе дебютировал в высшей лиге 1 сентября 2003 года в матче против «Левадии». Первый гол в высшей лиге забил 18 июля 2004 года в ворота «Лоотуса». В 2005 году выступал за «Тулевик».

В 2006 году вместе со своим братом перешёл в таллинский «ТФМК», в его составе провёл два сезона, стал обладателем Кубка и Суперкубка Эстонии и бронзовым призёром чемпионата. С 2008 года выступал за «Нымме Калью», стал обладателем Кубка Эстонии 2009 года. Последний матч за основной состав провёл в 2010 году, после чего завершил профессиональную карьеру в большом футболе.

Всего в высшей лиге Эстонии сыграл 158 матчей и забил 8 голов.

Впоследствии выступал в чемпионате Эстонии по пляжному футболу, в 2013 году — за «Нымме Калью», в 2014—2017 годах — за «Пежо». В 2017 году выходил на поле в большом футболе за второй и третий составы «Нымме Калью».

По состоянию на 2017 год работает детским тренером в «Нымме Калью».

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Эстонии (1): 2007
 Обладатель Кубка Эстонии (2): 2006, 2009
 Обладатель Суперкубка Эстонии (1): 2006

Личная жизнь 
Брат Керт (род. 1980) тоже был футболистом, сыграл более 40 матчей за сборную Эстонии.

Дед, Рауль Нелл (1933—1987) играл в футбол в высшей лиге СССР за таллинский «Калев».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте transfermarkt.com
 Профиль на сайте footballdatabase.eu
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты Эстонии
Игроки ФК «Тервис»
Игроки ФК «Валга Уорриор»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК ТФМК
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Нымме Калью-2»
Игроки в пляжный футбол Эстонии
Спортсмены нескольких видов спорта